Питер Блэр Флеминг (, род. 21 января 1955 года, Четэм, Нью-Джерси, США) — американский профессиональный теннисист, семикратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Достижения 

Профессионал с 1975 года. Выиграл 3 турнира в одиночном и 59 турниров в парном разряде.

Лучшие результаты в турнирах «Большого шлема»:
 Чемпион Уимблдона (1979, 1981, 1983, 1984) в парном разряде.
 Чемпион Открытого чемпионата США (1979, 1981, 1983) в парном разряде.

Семикратный победитель турнира Мастерс 1978—1984. Победитель параллельного итогового турнира WCT (1979). Трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (1979 и 1981, 1982) в составе сборной США.

Большинство побед в парном разряде, включая все победы в турнирах «Большого шлема» и Мастерс одержал в паре с Джоном Макинроем.

В одиночном разряде входил в десятку лучших теннисистов, достигнув высшего, 8-го места в рейтинге в 1980 году.

Завершил профессиональную карьеру в 1987 году.

После завершения карьеры работает теннисным комментатором на каналах Sky News, BBC и Евроспорт.

Выступления на командных турнирах

Финалы командных турниров (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы